Escultura que envia senyals de pluja a les cuques de llum o Sculpture throwing-Fireflies-rainfall signals és un quadre del pintor italià Salvatore Garau pintat en 1992 a l'oli sobre llenç i les seves mides són 105 x 105 cm. Es conserva al Museu Gallerie di Piazza Scala, enfront de la Teatre alla Scala, de Milà, a Itàlia.

Referències

Vegeu també 
 Art a Itàlia

Enllaços externs 
  , Salvatore Garau, Scultura che lancia-Lucciole-segnali di pioggia, Gallerie di Piazza Scala, Inventory number A.D-07617A-L/IS, gallerieditalia.com]

Obres pictòriques del segle XX
Obres del 1992